Хоккейный клуб «Бат-Ям» — команда по хоккею с шайбой из Бат-Яма. Основан в 1992 году. Выступает в ИзХЛ.
Команды клуба участвуют в чемпионатах Израиля по хоккею с шайбой и по  (хоккею на роликовых коньках), для различных возрастных категорий.

История 

История клуба, как и всего израильского хоккея, началась с открытия небольших площадок с искусственным льдом возле Хайфы и в Бат-Яме. Клуб из Бат-Яма участвует в чемпионате Израиля с первого турнира, который состоялся в 1990 году. Годом основания считается 1992. В его составе играл Евгений Гусин, который раньше играл за «Химик» Воскресенск и ЦСКА.
Тренирует команду Дмитрий Громков, игравший за «Дизелист» Пенза
В 1998, 1999 и 2000 году команда играла в полуфинале. В те годы матч за 3-е место не разыгрывался. В 2010 и 2012 годах, выступая под названием «Айсбергс» Бат-Ям, команда занимала второе место. Команда в разные годы выступала под разными названиями. С 1990 по 2005 год ХК Бат—Ям, в 2006 году ХК Бат—Ям I, с 2007 по 2009 год «Пираньес» Бат-Ям, с 2010 по 2012 год под названием «Айсбергс» Бат—Ям. С сезона 2012/2013 выступал, как ХК Бат-Ям.
В финале сезона 2009/2010 хоккеисты из Бат-Яма проиграли 0:2 команде Монфорт из Маалота, а в финале сезона 2015/2016 взяли реванш, победив северян со счётом 6:3 и во второй раз завоевали золотые медали. Лучшим бомбардиром чемпионата стал дебютант команды Артём Верный. Артём набрал 31 очко (22 шайбы и 9 результативных передач).
С сезона 2022/2023 израильская хоккейная лига стала называться израильской национальной хоккейной лигой (ИНХЛ). ХК Бат-Ям играет в первом дивизионе.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Текущий состав 
 Верно на 09 марта 2023

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

1990—2008 
 В этот период за победу начислялось 2 очка. С 2002 по 2005 год Плей-Офф не разыгрывался.

2009 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.
 С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010—2015 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС — указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

2016 — н.в.

Международные соревнования

Детский хоккей 
В 2010 году детская команда (до 13 лет) стала победителем международного турнира в Квебеке (в классе В).

В 2011 году детская команда (до 13 лет) вновь заняла первое место в этом турнире (в классе В)

Кубок Европы 1996 
 В 1995 году ХК Бат-Ям играл в Кубке Европы 1995/96
За команду играли Лев Генин, Иван Маклаков, Евгений Гусин

Континентальный кубок 2011 
 В 2010 году команда из Бат-Яма заняла второе место в чемпионате Израиля и приняла участие в Континентальном Кубке 2011 года

Турнир проходил в городе Хака 
Соперниками клуба в предварительном турнире Кубка были команды:
хозяева турнира ХК Хака и спортивный клуб университета из Анкары СК Анкара Университи .

24 сентября 2010

ХК Хака — ХК Бат-Ям 15 : 0

25 сентября 2010

Анкара Университи — ХК Бат-Ям 8 : 3

Сезон 2016/2017 
 Континентальный кубок 2017
Команда из Бат-Яма, после завоевания золотых медалей в первенстве Израиля 2016 года, получила право выступить в Континентальном кубке.
Турнир проходил в с 30 сентября по 2 октября 2016 года в Софии, Болгария.

Время местное (UTC+3).

В составе команды было 17 полевых игроков и 2 вратаря.
Среди них вратарь сборной Израиля Максим Гохберг и лучшие бомбардиры чемпионата Израиля 2015/2016 Артём Верный и Иошуа Гринберг, которые отличились и в этом турнире. Артём Верный набрал 7 очков (4 шайбы и 3 передачи), Иошуа Гринберг 5 очков (3+2), так же отличился Евгений Кожевников, сделавший 5 результативных передач.

 Участие в сборных Израиля
 В чемпионате мира по хоккею среди юниоров бат-ямский клуб был представлен 5-ю игроками:
вратари: Иехонатан Ресингер и Станислав Квашников, защитники: Егор Валеев (1+2) и Даниил Нихайчук, нападающий: Ор Ром (0+1).
 В чемпионате мира по хоккею бат-ямский клуб был представлен 5-ю игроками:
вратарь Максим Гохберг, защитник Михаил Кожевников 6 очков (2+4) и нападающии: Евгений Кожевников 7 очков (2+5), Артём Верный (0+5) и Иошуа Гринберг (1+0).

Участие в сборной Израиля 
Больше всего игр за сборную сыграли Сергей Френкель, Евгений Гусин. Сергей Френкель также является бомбардиром сборной по системе гол+пас.

На чемпионате мира по хоккею, в группе В Второго Дивизиона, который проходил в апреле 2012 года в Болгарии, сборная Израиля заняла 5-е место. За сборную играло 9 игроков ХК Бат-Ям.
Вратари: Евгений Гусин
Защитники: Шломо Леви и Нисан Бутбуль
Нападающие: Ицхак Леви, Сергей Френкель (1 гол + 8 передач), Идан Трибочан, Ян Юмашев, Влад Носанков и Авишай Геллер (1 гол).

 В сентябре 2012 года в Хорватии сборная Израиля приняла участие в квалификационных соревнованиях олимпийского отборочного турнира.
ХК Бат-Ям представляли 5 игроков:
Защитники: Нисан Бутбуль
Нападающие: Идан Трибочан, Иошуа Гринберг, Ян Юмашев и Авишай Геллер (2 гола и одна передача)

 В феврале 2013 года сборная Израиля участвовала в чемпионате мира среди юниоров до 18 лет в рамках группы В третьего дивизиона. Сборная Израиля выиграла турнир.
Клуб из Бат-Яма представлял вратарь Дан Амар.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды Хоукс Хайфа
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены. 

Хоккейные клубы Израиля
Клубы по инлайн-хоккею
Спорт в Бат-Яме